Whirlpool [] kann folgende Bedeutungen haben:
 Whirlpool (Becken), ein Wasserbecken bzw. Badewanne
 Whirlpool (Algorithmus), eine kryptographische Hash-Funktion 
 Whirlpool (Brauerei), ein Gefäß in der Brauerei
 Whirlpool Corporation, ein Hersteller von Haushaltsgeräten
 Whirlpool-Galaxie, eine Galaxie

Whirlpool ist der Titel folgende Werke:
 Whirlpool (1934), US-amerikanischer Spielfilm von Roy William Neill aus dem Jahr 1934
 Whirlpool, deutscher Titel Frau am Abgrund, US-amerikanischer Spielfilm von Otto Preminger aus dem Jahr 1949
 Whirlpool, deutscher Titel Die schwarze Lorelei, britischer Spielfilm von Lewis Allen aus dem Jahre 1959

Siehe auch:
 Whirlpool Aero Car, Luftseilbahn bei den nordamerikanischen Niagarafällen
 Whirlpool Rapids, starke Stromschnellen des Niagara-Flusses